Miejsca w USA:
 Appling – miejscowość w stanie Georgia, w hrabstwie Columbia
 Hrabstwo Appling – hrabstwo w stanie Georgia
 Osoby noszące nazwisko Appling:
 Daniel Appling
 Howell Appling (młodszy)
 Luke Appling
 Inne:
 USS "Appling" (APA-58) – transportowiec uderzeniowy